

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Nv“ beginnt.

Nv 



Nvo 
 Nvotová, Dorota (* 1982), slowakische Schauspielerin und Sängerin
 Nvotová, Tereza (* 1988), slowakische Regisseurin